Die Football League Second Division 1900/01 war die neunte Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Zweitligameister wurde Grimsby Town und daneben stieg auch das zweitplatzierte Small Heath in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1901/02 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Preston North End und West Bromwich Albion die Plätze ein.

Aus der Second Division absteigen musste der FC Walsall und New Brighton Tower löste sich im Sommer 1901 auf. Daneben bangten auch die Burton Swifts um den Klassenverbleib, erhielten dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1901/02 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Die Plätze von Walsall und New Brighton Tower nahmen die Aufsteiger Bristol City und Doncaster Rovers ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 

 England 1900-01 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1900/01
1900